

Схема на двойки

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на двойки

WTA Тур 2013
Бе Ен Пе Париба Оупън